BLQ ou blq est un code qui peut désigner :
 blq, Baluan-pam ;
 selon les normes ISO 639-3 des codes de langue ;
 selon les étiquette d'identification de langues IETF ;
 BLQ, .

Code